Die Copa Brasil 1978 war die 22. Spielzeit der brasilianischen Fußballmeisterschaft.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 25. März 1978 in seine neue Saison und endete am 13. August 1978. Es war die vorletzte Meisterschaft, welche vom nationalen Verband CBD ausgerichtet wurde. Am Ende der Saison konnte der Guarani FC seinen ersten Titel feiern.

Nach der Saison vergab die Sportzeitschrift Placar den „Goldenen Ball“ an den besten Spieler des Jahres. Der Preis ging an Paulo Roberto Falcão vom SC Internacional. Torschützenkönig wurde mit 19 Treffern Paulinho vom CR Vasco da Gama.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld wurde von 62 Teilnehmern im Vorjahr auf insgesamt 74 Mannschaften angehoben.

Modus 
In der Gruppenphase wurden Siege mit einer Tordifferenz von mehr als drei Toren mit drei Punkten gewertet.

 1. Runde:

In den Gruppen A bis B spielten dreizehn Mannschaften in Gruppen mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Ebenso in den Gruppen C bis F, welche aus jeweils zwölf Mannschaften bestanden. Die besten sechs einer Gruppe zogen in die Gruppen G bis J der zweiten Runde ein. Die schlechter platzierten Klubs wurden den Gruppen K bis P der Ausscheidungsrunde zugeteilt.

 2. Runde:
Die Mannschaften spielten in Gruppen G bis J zu neunt mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Die besten sechs Mannschaften jeder Gruppe zogen in die dritte Runde ein.

 Ausscheidungsrunde:
In den Gruppen K bis P zu siebt mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Der Sieger einer Gruppe zogen in die dritte Runde ein. Des Weiteren kam die beste Mannschaft aus allen Spielen der Gruppen G bis J und K bis P eine Runde weiter.

 3. Runde:
In den Gruppen Q bis T spielten die Mannschaften in Gruppen zu acht mit jeweils nur einem Spiel gegeneinander. Der jeweiligen zwei Bestplatzierten einer Gruppe zogen ins Viertelfinale ein.

 Finalrunde:
Alle Spiele der Finalrunde wurden in K.o. Spielen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

 Gesamttabelle:

Aus den Ergebnissen aller Spiele wurde eine Gesamttabelle gebildet. Diese wird vom nationalen Verband zur Berechnung der ewigen Bestenliste genutzt.

1. Runde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

2. Runde

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

1. Qualifizierungstabelle 
Über die Tabelle wurde ermittelt welcher Klub, sich als bester in der zweiten Runde noch nicht qualifizierter, direkt in die dritte Runde einziehen durfte. Bewertet wurden die Ergebnisse aus den beiden gespielten Runden.

Ausscheidungsrunde

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

2. Qualifizierungstabelle 
Über die Tabelle wurde ermittelt welcher Klub sich als bester, in der Ausscheidungsrunde noch nicht qualifizierter, in die dritte Runde einziehen durfte. Bewertet wurden die Ergebnisse aus allen gespielten Runden.

3. Runde

Gruppe Q

Gruppe R

Gruppe S

Gruppe T

Viertelfinale 
Nach den beiden Unentschieden nach Hin- und Rückspiel, durfte der CR Vasco da Gama ins Halbfinale einziehen, da dieser im Vergleich zu Grêmio Porto Alegre in den Gruppenspielen besser abgeschnitten hatte.

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Hinspiel 
In der zweiten Halbzeit foulte der Torhüter von Palmeiras, Émerson Leão, den Guarani-Spieler Careca. Leão erhielt hierfür die rote Karte und der Feldspieler Escurinho wurde als Ersatztorwart eingesetzt. Den von Zenon geschossenen Elfmeter konnte er nicht halten.

Rückspiel

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie wurde zeitweise vom Verband auch zur Ermittlung einer ewigen Rangliste herangezogen. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten. Bei Punktgleichheit zählt zunächst die Anzahl der Siege und dann die Tordifferenz.

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com

1978
Fußballsaison 1978